Voici la liste des planètes mineures numérotées de 379001 à 380000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 379001 à 380000

379001-379100

379101-379200

379201-379300

379301-379400

379401-379500

379501-379600

379601-379700

379701-379800

379801-379900

379901-380000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000